Arlin oder Årlin ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Arlin (* 1942), französischer Hockeyspieler
 Gaston Arlin, französischer Hockeyspieler
 Georg Årlin (1916–1992), schwedischer Schauspieler

Siehe auch:
 Arling